Földrajzi név
 Gát (Ghat), város Líbiában
 Gát (Ghat), tartomány Líbiában
 Gát (Ghat), ókori város a Bibliában
 Ghát, India két nagy hegyláncának a neve

Egyéb
 Ghat, Indiában olyan folyó partja, ahova lépcsősor vezet le